Pasija (kršćanstvo), Isusova muka 
 Pasija (pobožnost), oblik pučke pobožnosti u kojoj se prikazuje Kristova muka
 Pasija (2004), film redatelja Mela Gibsona